

Toponymes 

Pale est une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo et dans la République serbe de Bosnie.
Pale est un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie.
 Le Pale, une zone de conquête anglaise en Irlande.

Autres 
 Une pale d'hélice (avion) ou de rotor (hélicoptère) est une surface portante en rotation autour d'un axe. C'est un dispositif aéro ou hydrodynamique destiné à créer un déplacement des molécules du fluide dans lequel il se déplace pour exploiter les différences de pression qui en résultent.
 Pale d'un mélangeur, par exemple :
 hélice à deux pales d'une turbine ;
 deux pales en Z contrarotatives d'un malaxeur ;
 pales d'un malaxeur planétaire ;
 hélice (à trois pales) tournant à grande vitesse d'une turbosphère.
 Pale : pièce de tissu blanc très rigide posée sur le calice durant la Messe.